Biano este o platformă digitală care permite căutarea și achiziționarea pieselor de mobilier și decorațiunilor. A fost lansat prima oară în Cehia, în 2015, iar din anul 2016 a început extinderea și pe alte piețe externe. În prezent, operează în șapte țări - România, Cehia, Slovacia, Ungaria, Olanda, Portugalia și Brazilia.

Istorie 
Biano a intrat pe piața din România în anul 2018 și încă de la început și-a propus să simplifice procesul de cumpărare dezvoltând tehnologii noi cu ajutorul inteligenței artificiale, cum ar fi funcția de căutare folosind imagini. În prezent, Biano România reunește ofertele a peste 75 de magazine home & deco.

La conducerea companiei Biano, parte din grupul ceh Miton se afla Michael Zelinka, CEO Biano. 

În 2019,  BIANO a adus venituri pentru peste 1.200 de parteneri locali și internaționali cu peste 4 milioane de produse home & deco listate pe toate platformele.

În anul 2021, Biano a lansat categoria ECO, dedicată produselor sustenabile. Noua secțiune reunește piese de mobilier și accesorii din materiale durabile și variante ecologice ale produselor de bază.

Caracteristicile platformei 
Biano își dezvoltă propriile tehnologii folosind inteligența artificială. În plus, dezvoltă tehnologii și funcții de care pot beneficia în mod gratuit magazinele electronice partenere.

Funcții pentru utilizatori

Căutarea folosind imagini 
Un instrument cu ajutorul căruia utilizatorii pot căuta produse folosind o imagine sau o fotografie. Inteligența artificială pe baza căreia funcționează acest instrument va găsi într-un timp scurt produse identice sau similare din portofoliul magazinelor electronice prezente pe  Biano.

Biano Studio 
Un instrument cu ajutorul căruia utilizatorii pot crea un design pentru interiorul sau exteriorul casei folosind produse individuale din oferta magazinelor partenere.

Profilul utilizatorului 
Înregistrându-se pe Biano, utilizatorii își pot crea propriul profil, având posibilitatea de a aprecia și a împărtăși cu alți utilizatori proiectele personale și preferate din Biano Studio. De asemenea, aceștia pot adăuga alți utilizatori ca prieteni sau își pot sorta proiectele preferate.

Color Picker 
Un instrument avansat pentru filtrarea produselor în funcție de culoare. În plus față de nuanțele de bază, oferă utilizatorilor o gamă detaliată de culori pentru o căutare cât mai precisă.

Biano Star 
Sistemul de recenzii este un alt instrument pe care Biano îl folosește pentru a contribui la crearea unei comunități și pentru a crește încrederea utilizatorilor. Cu Biano Star, utilizatorii pot evalua produsele cu până la cinci stele, un comentariu sau o fotografie din propria locuință. Acest lucru le oferă cumpărătorilor o idee despre cum arată produsul selectat în condiții reale și despre calitatea acestuia.

Funcții pentru magazine

Biano Pixel 
Un instrument pe care Biano îl oferă magazinelor colaboratoare. Acesta permite afișarea produselor pe platforma Biano într-un mod personalizat în funcție de preferințele vizitatorilor. Recomandă magazine, mărci, culori, prețuri sau stiluri de mobilier și decorațiuni în funcție de vizitele anterioare ale utilizatorului.

Biano Button 
Această funcție bazată pe inteligență artificială permite magazinelor electronice să afișeze produse similare de la același magazin electronic direct pe site-ul lor, fără a fi nevoie să dezvolte o tehnologie internă.

Referințe